Platycraspedum es un género con dos especies de plantas de flores de la familia Brassicaceae.

Especies seleccionadas 

Platycraspedum tibeticum
Platycraspedum wuchengyii

Brassicaceae